Натуральне число 1338
 1338 рік до нашої ери
 1338 рік нашої ери